Driberg bezeichnet:
 Jack Herbert Driberg (1888–1946) britischer Anthropologe
 Tom Driberg (1905–1976), britischer Journalist und Politiker